Miejscowości w USA:
 Culpeper – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Culpeper
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Culpeper (ang. Culpeper County) – w stanie Wirginia